Шкуратов Геннадій Васильович (* 1949) — білоруський актор.
 Шкуратов Юрій Григорович (* 1952) — український астроном, лауреат держпремії УРСР, член-кореспондент АНУ.
 Шкуратова Поліна Олександрівна (* 1947) — українська актриса театру, Заслужена артистка України.